Andrezinho ou Andrézinho peut désigner :
Andrézinho (1981-), André Ricardo Soares, footballeur brésilien
Andrezinho (1985-), André Luiz Rodrigues Lopes, footballeur brésilien